Sant Pau de Narbona (Itàlia?, segle III - Narbona, Aude, segona meitat del segle III), primer bisbe de Narbona, venerat com a sant per diverses confessions cristianes 
 Sant Pau de Narbona de Pomar 
 Sant Pau de Narbona o Església Nova de Pomar
 Monestir de Sant Pau de Narbona